Prins George Alexander Louis av Wales, född 22 juli 2013 på St Mary's Hospital i London, är en brittisk prins som är äldste son till prinsparet av Wales, prins William och Catherine. Han är nummer två i Storbritannien och samväldesrikenas tronföljd, efter sin far. Prins George är äldre bror till prinsessan Charlotte och prins Louis av Wales.

Biografi
Att parets första barn var på väg meddelades den 3 december 2012 av St. James’s Palace. Kungörelsen kom tidigare än brukligt eftersom hans mor varit inlagd på sjukhus för hyperemesis gravidarum, vilket ledde till spekulationer om huruvida en ny tronarvinge var på väg eller ej.

I april 2014 medföljde den då nio månader gamla prinsen sin föräldrar på officiellt besök under två veckor i Australien och Nya Zeeland.

Han kallades ursprungligen Prins George av Cambridge efter föräldrarnas hertigtitel. Detta ändrades till av Cornwall och Cambridge när hans far blev brittisk tronföljare, och dagen därpå till den nuvarande formen när fadern upphöjdes till prins av Wales.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Män
Födda 2013
Levande personer
Brittiska prinsar
Huset Windsor
Huset Glücksburg
Personer i Storbritannien under 2000-talet